Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2012 vond plaats van 1 tot en met 7 januari in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het Tennistoernooi van Brisbane 2012. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de Estse Kaia Kanepi. De ongeplaatste Kanepi versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová met 6-2 en 6-1.

In het dubbelspel won het als vierde geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja nadat ze in de finale het ongeplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Abigail Spears via twee tiebreaks wisten te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Brisbane 2012
Brisbane